ATI Rage é uma série de aceleradores gráficos da ATI Technologies com capacidades 2D, 3D e de vídeo. Lançada em 1996, é sucessora da série de chips Mach.

3D Rage 
O chip Rage original era baseado no núcleo 2D Mach64 adicionado de funcionalidades 3D e aceleração MPEG-1.

3D Rage II (IIC, II+, II+DVD) 
O processador Rage de segunda geração possuí um desempenho em renderização 3D aproximadamente duas vezes mais que o antecessor. Novamente baseado na arquitetura Mach64, oferecia um bom desempenho 2D e usa memórias EDO RAM ou SGRAM.

Foi utilizado integrado nos computadores Power Macintosh G3 e Power Mac 6500, algumas placas-mãe, além das placas de vídeo ATI 3D Xpression+, 3D Pro Turbo e o primeira placa da família All-in-Wonder.

Rage 128 

Uma última revisão da família Rage foi lançado pela ATI sob o nome Rage 128 em duas versões; Rage 128 GL e Rage 128 VR (de virtual reality, realidade virtual), além do preço, a única diferença era o barramento de memória utilizado, 128-bit na versão GL e 64-bit na versão VR.

A Rage 128 é um acelerador gráfico compatível com os recursos Direct3D 6 e trouxe todos os principais recursos de seus antecessores, acrescentando recursos voltados à reprodução de DVDs e suporte a processamento de múltiplas texturas simultâneas por ciclo de processamento. Oferecia um bom desempenho em modo 32-bit de cor comparado aos consorrentes, seu desempenho em 16-bit, no entanto, não era tão competitivo.

A revisão Rage 128 Pro foi lançado mais tarde com melhor desempenho e foi a última revisão da arquitetura Rage.

Curiosidades 
 A GPU Radeon 256 era conhecida pelo codinome Rage 6. Nome que foi mudado mais tarde para "R100".

  da ATI Technologies
  da ATI Technologies

Ver também 
 ATI Technologies
 Comparativo das unidades de processamento gráfico da ATI
 Rage 128
 Radeon
 3dfx
 NVIDIA
 S3 Graphics

Ligações externas 
 
 

Placas de vídeo
ATI